Ле-Бурде () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Ле-Бурде () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь